Первый дивизион Мальты 1927/1928 () — 17-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1927/1928
Мальта
Мальта
1927 год на Мальте
1928 год на Мальте